Апокин — фамилия. Известные носители:

 Апокин, Григорий Иванович (1908—?) — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Апокин, Игорь (?) — латвийский дипломат.